Эвели́на Ба́роне (; ) — латвийская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : золото (2016, , , ), серебро ().
 : золото ().
 : бронза ().
 : золото (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Ассоциации кёрлинга Латвии

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Латвии
Чемпионы Латвии по кёрлингу